Grabnik peut désigner :

Toponymie
Pologne :
dans la voïvodie de Podlachie
 Grabnik, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Grabnik, village de la gmina de Adamów
 Grabnik, village de la gmina de Krasnobród 

dans la voïvodie de Mazovie
 Grabnik, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Grabnik, village du powiat d'Ostrołęka 
 Grabnik, village du powiat de Varsovie-ouest 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Grabnik, village du powiat d'Ełk
 Grabnik, village du powiat de Mrągowo

Homonymie de toponyme